

Persone
 Earl Bakken (1924-2018) − ingegnere e imprenditore statunitense, fondatore dell'azienda Medtronic
 Jill Bakken (1977) – ex bobbista statunitense
 Jim Bakken (1940) – ex giocatore di football americano statunitense
 Joachim Bakken Lien (1997) – sciatore alpino norvegese
 Jon Bakken (1943) – politico norvegese 
 Ole Bakken (1926-1992) – cestista canadese
 Terje Bakken, meglio conosciuto come Valfar (1978-2004) – musicista norvegese
 Timo André Bakken (1989) – fondista norvegese

Altro
 Bakken – forma abbreviata di Dyrehavsbakken, parco di divertimenti danese
 Bakken Bears – società cestistica danese, con sede ad Aarhus